|-
|1501 Baade||1938 UJ|| align=right|12,1|| align=right|2,548|| align=right|0,241|| align=right|7,34|| align=right|4,066||MBA||20. oktober 1938||Bergedorf||A. Wachmann
|-
|1502 Arenda||1938 WB|| align=right|11,6|| align=right|2,732|| align=right|0,090|| align=right|4,08|| align=right|4,516||MBA||17. november 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1503 Kuopio||1938 XD|| align=right|10,6|| align=right|2,626|| align=right|0,104|| align=right|12,38|| align=right|4,256||MBA||15. december 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1504 Lappeenranta||1939 FM|| align=right|11,88|| align=right|2,399|| align=right|0,159|| align=right|11,04|| align=right|3,715||MBA||23. marec 1939||Turku||L. Oterma
|-
|1505 Koranna||1939 HH|| align=right|11,6|| align=right|2,662|| align=right|0,131|| align=right|14,46|| align=right|4,342||MBA||21. april 1939||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1506 Xosa||1939 JC|| align=right|11,7|| align=right|2,574|| align=right|0,260|| align=right|12,54|| align=right|4,128||MBA||15. maj 1939||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1507 Vaasa||1939 RD|| align=right|12,9|| align=right|2,332|| align=right|0,246|| align=right|9,24|| align=right|3,560||MBA||12. september 1939||Turku||L. Oterma
|-
|1508 Kemi||1938 UP|| align=right|12,03|| align=right|2,770|| align=right|0,418|| align=right|28,74|| align=right|4,610||MBA||21. oktober 1938||Turku||H. Alikoski
|-
|1509 Esclangona||1938 YG|| align=right|12,64|| align=right|1,867|| align=right|0,033|| align=right|22,33|| align=right|2,550||MBA BIN||21. december 1938||Nica||A. Patry
|-
|1510 Charlois||1939 DC|| align=right|11,2|| align=right|2,670|| align=right|0,151|| align=right|11,85|| align=right|4,363||MBA||22. februar 1939||Nica||A. Patry
|-
|1511 Dalera||1939 FB|| align=right|12,7|| align=right|2,358|| align=right|0,108|| align=right|4,08|| align=right|3,621||MBA||22. marec 1939||Alžir||L. Boyer
|-
|1512 Oulu||1939 FE|| align=right|9,62|| align=right|3,953|| align=right|0,153|| align=right|6,50|| align=right|7,860||HLD||18. marec 1939||Turku||H. Alikoski
|-
|1513 Matra||1940 EB|| align=right|13,33|| align=right|2,193|| align=right|0,099|| align=right|3,98|| align=right|3,247||MBA||10. marec 1940||Konkoly||G. Kulin
|-
|1514 Ricouxa||1906 UR|| align=right|12,6|| align=right|2,240|| align=right|0,201|| align=right|4,54|| align=right|3,353||MBA||22. avgust 1906||Heidelberg||Max Wolf
|-
|1515 Perrotin||1936 VG|| align=right|13,1|| align=right|2,571|| align=right|0,235|| align=right|10,67|| align=right|4,123||MBA||15. november 1936||Nica||A. Patry
|-
|1516 Henry||1938 BG|| align=right|12,3|| align=right|2,620|| align=right|0,189|| align=right|8,74|| align=right|4,240||MBA||28. januar 1938||Nica||A. Patry
|-
|1517 Beograd||1938 FD|| align=right|11,1|| align=right|2,719|| align=right|0,044|| align=right|5,29|| align=right|4,483||MBA||20. marec 1938||Bělehrad||M. B. Protitch
|-
|1518 Rovaniemi||1938 UA|| align=right|12,3|| align=right|2,226|| align=right|0,143|| align=right|6,72|| align=right|3,320||MBA||15. oktober 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1519 Kajaani||1938 UB|| align=right|11,4|| align=right|3,126|| align=right|0,241|| align=right|12,61|| align=right|5,526||MBA||15. oktober 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1520 Imatra||1938 UY|| align=right|10,0|| align=right|3,106|| align=right|0,105|| align=right|15,27|| align=right|5,472||MBA||22. oktober 1938||Turku|| Y. Väisälä
|-
|1521 Seinajoki||1938 UB1|| align=right|11,5|| align=right|2,850|| align=right|0,141|| align=right|15,06|| align=right|4,809||MBA||22. oktober 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1522 Kokkola||1938 WO|| align=right|12,43|| align=right|2,369|| align=right|0,073|| align=right|5,35|| align=right|3,646||MBA||18. november 1938||Turku||L. Oterma
|-
|1523 Pieksamaki||1939 BC|| align=right|12,3|| align=right|2,243|| align=right|0,094|| align=right|5,15|| align=right|3,358||MBA||18. januar 1939||Turku || Y. Väisälä
|-
|1524 Joensuu||1939 SB|| align=right|10,8|| align=right|3,111|| align=right|0,121|| align=right|12,71|| align=right|5,487||MBA||18. september 1939||Turku || Y. Väisälä
|-
|1525 Savonlinna||1939 SC|| align=right|12,4|| align=right|2,695|| align=right|0,266|| align=right|5,87|| align=right|4,425||MBA||18. september 1939||Turku || Y. Väisälä
|-
|1526 Mikkeli||1939 TF|| align=right|13,6|| align=right|2,315|| align=right|0,189|| align=right|6,21|| align=right|3,521||MBA||7. oktober 1939||Turku || Y. Väisälä
|-
|1527 Malmquista||1939 UG|| align=right|12,2|| align=right|2,228|| align=right|0,198|| align=right|5,20|| align=right|3,325||MBA||18. oktober 1939||Turku || Y. Väisälä
|-
|1528 Conrada||1940 CA|| align=right|12,4|| align=right|2,415|| align=right|0,143|| align=right|8,51|| align=right|3,753||MBA||10. februar 1940||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1529 Oterma||1938 BC|| align=right|10,05|| align=right|3,989|| align=right|0,201|| align=right|9,06|| align=right|7,965||HLD||26. januar 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1530 Rantaseppa||1938 SG|| align=right|13,1|| align=right|2,249|| align=right|0,200|| align=right|4,42|| align=right|3,372||MBA||16. september 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1531 Hartmut||1938 SH|| align=right|12,2|| align=right|2,627|| align=right|0,153|| align=right|12,40|| align=right|4,258||MBA||17. september 1938||Heidelberg||A. Bohrmann
|-
|1532 Inari||1938 SM|| align=right|11,50|| align=right|3,003|| align=right|0,056|| align=right|8,79|| align=right|5,204||MBA||16. september 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1533 Saimaa||1939 BD|| align=right|10,82|| align=right|3,014|| align=right|0,035|| align=right|10,69|| align=right|5,232||MBA||19. januar 1939||Turku || Y. Väisälä
|-
|1534 Nasi||1939 BK|| align=right|11,7|| align=right|2,729|| align=right|0,254|| align=right|9,84|| align=right|4,507||MBA||20. januar 1939||Turku || Y. Väisälä
|-
|1535 Paijanne||1939 RC|| align=right|10,7|| align=right|3,164|| align=right|0,189|| align=right|6,11|| align=right|5,628||MBA||9. september 1939||Turku || Y. Väisälä
|-
|1536 Pielinen||1939 SE|| align=right|13,7|| align=right|2,204|| align=right|0,196|| align=right|1,54|| align=right|3,272||MBA||18. september 1939||Turku || Y. Väisälä
|-
|1537 Transylvania||1940 QA|| align=right|11,9|| align=right|3,045|| align=right|0,304|| align=right|3,87|| align=right|5,312||MBA||27. avgust 1940||Konkoly||G. Strommer
|-
|1538 Detre||1940 RF|| align=right|14,1|| align=right|2,363|| align=right|0,218|| align=right|9,44|| align=right|3,631||MBA||8. september 1940||Konkoly||G. Kulin
|-
|1539 Borrelly||1940 UB|| align=right|10,6|| align=right|3,153|| align=right|0,183|| align=right|1,73|| align=right|5,599||MBA||29. oktober 1940||Nica||A. Patry
|-
|1540 Kevola||1938 WK|| align=right|10,8|| align=right|2,851|| align=right|0,082|| align=right|11,97|| align=right|4,814||MBA||16. november 1938||Turku||L. Oterma
|-
|1541 Estonia||1939 CK|| align=right|11,2|| align=right|2,769|| align=right|0,068|| align=right|4,89|| align=right|4,608||MBA||12. februar 1939||Turku || Y. Väisälä
|-
|1542 Schalen||1941 QE|| align=right|10,3|| align=right|3,097|| align=right|0,110|| align=right|2,77|| align=right|5,450||MBA||26. avgust 1941||Turku || Y. Väisälä
|-
|1543 Bourgeois||1941 SJ|| align=right|12,1|| align=right|2,631|| align=right|0,327|| align=right|11,05|| align=right|4,266||MBA||21. september 1941||Uccle||E. Delporte
|-
|1544 Vinterhansenia||1941 UK|| align=right|11,7|| align=right|2,375|| align=right|0,105|| align=right|3,34|| align=right|3,659||MBA||15. oktober 1941||Turku||L. Oterma
|-
|1545 Thernoe||1941 UW|| align=right|11,8|| align=right|2,772|| align=right|0,239|| align=right|2,96|| align=right|4,615||MBA||15. oktober 1941||Turku||L. Oterma
|-
|1546 Izsak||1941 SG1|| align=right|10,6|| align=right|3,178|| align=right|0,117|| align=right|16,17|| align=right|5,665||MBA||28. september 1941||Konkoly||G. Kulin
|-
|1547 Nele||1929 CZ|| align=right|10,75|| align=right|2,643|| align=right|0,257|| align=right|11,75|| align=right|4,297||MBA||12. februar 1929||Uccle||P. Bourgeois
|-
|1548 Palomaa||1935 FK|| align=right|11,5|| align=right|2,788|| align=right|0,083|| align=right|16,53|| align=right|4,654||MBA||26. marec 1935||Turku || Y. Väisälä
|-
|1549 Mikko||1937 GA|| align=right|11,7|| align=right|2,231|| align=right|0,084|| align=right|5,55|| align=right|3,333||MBA||2. april 1937||Turku || Y. Väisälä
|-
|1550 Tito||1937 WD|| align=right|11,8|| align=right|2,545|| align=right|0,313|| align=right|8,86|| align=right|4,060||MBA||29. november 1937||Beograd||M. B. Protić
|-
|1551 Argelander||1938 DC1|| align=right|12,2|| align=right|2,395|| align=right|0,067|| align=right|3,77|| align=right|3,707||MBA||24. februar 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1552 Bessel||1938 DE1|| align=right|11,0|| align=right|3,010|| align=right|0,099|| align=right|9,87|| align=right|5,221||MBA||24. februar 1938||Turku || Y. Väisälä
|-
|1553 Bauersfelda||1940 AD|| align=right|11,7|| align=right|2,908|| align=right|0,102|| align=right|3,24|| align=right|4,957||MBA||13. januar 1940||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1554 Yugoslavia||1940 RE|| align=right|11,9|| align=right|2,619|| align=right|0,202|| align=right|12,17|| align=right|4,237||MBA||6. september 1940||Beograd||M. B. Protić
|-
|1555 Dejan||1941 SA|| align=right|11,7|| align=right|2,691|| align=right|0,278|| align=right|6,03|| align=right|4,415||MBA||15. september 1941||Uccle||F. Rigaux
|-
|1556 Wingolfia||1942 AA|| align=right|10,55|| align=right|3,419|| align=right|0,118|| align=right|15,77|| align=right|6,320||MBA||14. januar 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1557 Roehla||1942 AD|| align=right|11,3|| align=right|3,012|| align=right|0,105|| align=right|10,32|| align=right|5,228||MBA||14. januar 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1558 Jarnefelt||1942 BD|| align=right|10,2|| align=right|3,223|| align=right|0,040|| align=right|10,48|| align=right|5,784||MBA||20. januar 1942||Turku||L. Oterma
|-
|1559 Kustaanheimo||1942 BF|| align=right|11,9|| align=right|2,391|| align=right|0,135|| align=right|3,21|| align=right|3,698||MBA||20. januar 1942||Turku||L. Oterma
|-
|1560 Strattonia||1942 XB|| align=right|11,5|| align=right|2,685|| align=right|0,215|| align=right|6,28|| align=right|4,398||MBA||3. december 1942||Uccle||E. Delporte
|-
|1561 Fricke||1941 CG|| align=right|11,6|| align=right|3,193|| align=right|0,130|| align=right|4,35|| align=right|5,704||MBA||15. februar 1941||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1562 Gondolatsch||1943 EE|| align=right|11,8|| align=right|2,227|| align=right|0,079|| align=right|4,89|| align=right|3,322||MBA||9. marec 1943||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1563 Noel||1943 EG|| align=right|13,3|| align=right|2,192|| align=right|0,086|| align=right|5,99|| align=right|3,244||MBA||7. marec 1943||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1564 Srbija||1936 TB|| align=right|10,88|| align=right|3,165|| align=right|0,204|| align=right|11,07|| align=right|5,629||MBA||15. oktober 1936||Beograd||M. B. Protić
|-
|1565 Lemaitre||1948 WA|| align=right|12,3|| align=right|2,394|| align=right|0,349|| align=right|21,43|| align=right|3,703||MBA||25. november 1948||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1566 Icarus||1949 MA|| align=right|16,9|| align=right|1,078|| align=right|0,827|| align=right|22,86|| align=right|1,120||APL PHA||27. junij 1949||Observatorij Palomar||W. Baade
|-
|1567 Alikoski||1941 HN|| align=right|9,47|| align=right|3,210|| align=right|0,086|| align=right|17,29|| align=right|5,750||MBA||22. april 1941||Turku || Y. Väisälä
|-
|1568 Aisleen||1946 QB|| align=right|12,1|| align=right|2,352|| align=right|0,255|| align=right|24,91|| align=right|3,606||MBA||21. avgust 1946||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|1569 Evita||1948 PA|| align=right|11,1|| align=right|3,149|| align=right|0,133|| align=right|12,27|| align=right|5,587||MBA||3. avgust 1948||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|1570 Brunonia||1948 TX|| align=right|12,4|| align=right|2,844|| align=right|0,060|| align=right|1,67|| align=right|4,794||MBA||9. oktober 1948||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1571 Cesco||1950 FJ|| align=right|11,5|| align=right|3,146|| align=right|0,110|| align=right|14,52|| align=right|5,580||MBA||20. marec 1950||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|1572 Posnania||1949 SC|| align=right|10,0|| align=right|3,104|| align=right|0,211|| align=right|13,30|| align=right|5,467||MBA||22. september 1949||Poznaň||J. Dobrzycki; A. Kwiek
|-
|1573 Vaisala||1949 UA|| align=right|12,3|| align=right|2,371|| align=right|0,233|| align=right|24,57|| align=right|3,649||MBA||27. oktober 1949||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1574 Meyer||1949 FD|| align=right|10,3|| align=right|3,537|| align=right|0,040|| align=right|14,52|| align=right|6,651||MBA||22. marec 1949||Alžir||L. Boyer
|-
|1575 Winifred||1950 HH|| align=right|12,3|| align=right|2,376|| align=right|0,178|| align=right|24,79|| align=right|3,661||MBA||20. april 1950||Brooklyn||Indiana University
|-
|1576 Fabiola||1948 SA|| align=right|11,04|| align=right|3,139|| align=right|0,175|| align=right|00,95|| align=right|5,560||MBA||30. september 1948||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1577 Reiss||1949 BA|| align=right|13,1|| align=right|2,231|| align=right|0,167|| align=right|4,36|| align=right|3,331||MBA||19. januar 1949||Alžir||L. Boyer
|-
|1578 Kirkwood||1951 AT|| align=right|10,26|| align=right|3,931|| align=right|0,238|| align=right|00,82|| align=right|7,793||HLD||10. januar 1951||Brooklyn||Indiana University
|-
|1579 Herrick||1948 SB|| align=right|10,68|| align=right|3,431|| align=right|0,132|| align=right|8,78|| align=right|6,356||MBA||30. september 1948||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1580 Betulia||1950 KA|| align=right|14,52|| align=right|2,197|| align=right|0,489|| align=right|52,10|| align=right|3,256||AMR||22. maj 1950||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|1581 Abanderada||1950 LA1|| align=right|10,85|| align=right|3,159|| align=right|0,124|| align=right|2,54|| align=right|5,613||MBA||15. junij 1950||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|1582 Martir||1950 LY|| align=right|10,9|| align=right|3,156|| align=right|0,131|| align=right|11,61|| align=right|5,606||MBA||15. junij 1950||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|1583 Antilochus||1950 SA|| align=right|8,60|| align=right|5,107|| align=right|0,052|| align=right|28,56|| align=right|11,54||JUT||19. september 1950||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1584 Fuji||1927 CR|| align=right|10,67|| align=right|2,377|| align=right|0,195|| align=right|26,65|| align=right|3,663||MBA||7. februar 1927||Tokyo||O. Oikawa
|-
|1585 Union||1947 RG|| align=right|10,66|| align=right|2,935|| align=right|0,306|| align=right|26,16|| align=right|5,027||MBA||7. september 1947||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|1586 Thiele||1939 CJ|| align=right|11,9|| align=right|2,431|| align=right|0,104|| align=right|4,06|| align=right|3,790||MBA||13. februar 1939||Bergedorf||A. Wachmann
|-
|1587 Kahrstedt||1933 FS1|| align=right|11,2|| align=right|2,546|| align=right|0,153|| align=right|7,84|| align=right|4,061||MBA||25. marec 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1588 Descamisada||1951 MH|| align=right|11,1|| align=right|3,031|| align=right|0,070|| align=right|11,27|| align=right|5,275||MBA||27. junij 1951||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|1589 Fanatica||1950 RK|| align=right|12,0|| align=right|2,419|| align=right|0,093|| align=right|5,27|| align=right|3,761||MBA||13. september 1950||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|1590 Ciolkovska||1933 NA|| align=right|11,7|| align=right|2,230|| align=right|0,158|| align=right|4,35|| align=right|3,330||MBA||1. julij 1933||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1591 Baize||1951 KA|| align=right|11,7|| align=right|2,393|| align=right|0,176|| align=right|24,79|| align=right|3,700||MBA||31. maj 1951||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1592 Mathieu||1951 LA|| align=right|11,6|| align=right|2,768|| align=right|0,303|| align=right|13,48|| align=right|4,605||MBA||1. junij 1951||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1593 Fagnes||1951 LB|| align=right|13,2|| align=right|2,226|| align=right|0,281|| align=right|9,98|| align=right|3,320||MBA||1. junij 1951||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1594 Danjon||1949 WA|| align=right|12,2|| align=right|2,269|| align=right|0,196|| align=right|8,95|| align=right|3,418||MBA||23. november 1949||Alžir||L. Boyer
|-
|1595 Tanga||1930 ME|| align=right|12,02|| align=right|2,644|| align=right|0,113|| align=right|4,17|| align=right|4,299||MBA||19. junij 1930||Johannesburg||C. Jackson; H. E. Wood
|-
|1596 Itzigsohn||1951 EV|| align=right|10,4|| align=right|2,896|| align=right|0,126|| align=right|13,26|| align=right|4,927||MBA||8. marec 1951||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|1597 Laugier||1949 EB|| align=right|12,0|| align=right|2,846|| align=right|0,090|| align=right|11,81|| align=right|4,801||MBA||7. marec 1949||Alžir||L. Boyer
|-
|1598 Paloque||1950 CA|| align=right|12,2|| align=right|2,333|| align=right|0,082|| align=right|7,54|| align=right|3,562||MBA||11. februar 1950||Alžir||L. Boyer
|-
|1599 Giomus||1950 WA|| align=right|11,0|| align=right|3,130|| align=right|0,144|| align=right|6,10|| align=right|5,535||MBA||17. november 1950||Alžir||L. Boyer
|-
|1600 Vyssotsky||1947 UC|| align=right|11,9|| align=right|1,849|| align=right|0,038|| align=right|21,18|| align=right|2,515||MBA||22. oktober 1947||Observatorij Mount Hamilton||C. A. Wirtanen
|-
|1601 Patry||1942 KA|| align=right|12,32|| align=right|2,235|| align=right|0,130|| align=right|4,95|| align=right|3,340||MBA||18. maj 1942||Alžir||L. Boyer
|-
|1602 Indiana||1950 GF|| align=right|12,49|| align=right|2,245|| align=right|0,104|| align=right|4,17|| align=right|3,364||MBA||14. marec 1950||Brooklyn||Indiana University
|-
|1603 Neva||1926 VH|| align=right|10,9|| align=right|2,755|| align=right|0,095|| align=right|8,55|| align=right|4,572||MBA||4. november 1926||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1604 Tombaugh||1931 FH|| align=right|10,53|| align=right|3,027|| align=right|0,096|| align=right|9,38|| align=right|5,266||MBA||24. marec 1931||Flagstaff||C. O. Lampland
|-
|1605 Milankovitch||1936 GA|| align=right|10,1|| align=right|3,011|| align=right|0,080|| align=right|10,57|| align=right|5,225||MBA||13. april 1936||Uccle||P. Djurkovic
|-
|1606 Jekhovsky||1950 RH|| align=right|12,17|| align=right|2,691|| align=right|0,316|| align=right|7,71|| align=right|4,413||MBA||14. september 1950||Alžir||L. Boyer
|-
|1607 Mavis||1950 RA|| align=right|11,6|| align=right|2,551|| align=right|0,307|| align=right|8,58|| align=right|4,073||MBA||3. september 1950||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|1608 Munoz||1951 RZ|| align=right|12,9|| align=right|2,214|| align=right|0,171|| align=right|3,95|| align=right|3,294||MBA||1. september 1951||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|1609 Brenda||1951 NL|| align=right|10,61|| align=right|2,583|| align=right|0,250|| align=right|18,67|| align=right|4,151||MBA||10. julij 1951||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|1610 Mirnaya||1928 RT|| align=right|13,1|| align=right|2,204|| align=right|0,199|| align=right|2,21|| align=right|3,271||MBA||11. september 1928||Simeiz || P. F. Šajn
|-
|1611 Beyer||1950 DJ|| align=right|11,3|| align=right|3,177|| align=right|0,160|| align=right|4,28|| align=right|5,662||MBA||17. februar 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1612 Hirose||1950 BJ|| align=right|11,6|| align=right|3,102|| align=right|0,098|| align=right|16,86|| align=right|5,462||MBA||23. januar 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1613 Smiley||1950 SD|| align=right|11,4|| align=right|2,736|| align=right|0,263|| align=right|7,95|| align=right|4,525||MBA||16. september 1950||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1614 Goldschmidt||1952 HA|| align=right|10,7|| align=right|2,995|| align=right|0,076|| align=right|14,10|| align=right|5,181||MBA||18. april 1952||Uccle||A. Schmitt
|-
|1615 Bardwell||1950 BW|| align=right|11,38|| align=right|3,120|| align=right|0,183|| align=right|1,69|| align=right|5,510||MBA||28. januar 1950||Brooklyn||Indiana University
|-
|1616 Filipoff||1950 EA|| align=right|11,5|| align=right|2,910|| align=right|0,019|| align=right|8,50|| align=right|4,965||MBA||15. marec 1950||Alžir||L. Boyer
|-
|1617 Alschmitt||1952 FB|| align=right|10,4|| align=right|3,194|| align=right|0,135|| align=right|13,26|| align=right|5,708||MBA||20. marec 1952||Alžir||L. Boyer
|-
|1618 Dawn||1948 NF|| align=right|11,5|| align=right|2,871|| align=right|0,030|| align=right|3,23|| align=right|4,864||MBA||5. julij 1948||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|1619 Ueta||1953 TA|| align=right|12,15|| align=right|2,242|| align=right|0,176|| align=right|6,22|| align=right|3,357||MBA||11. oktober 1953||Kwasan||T. Mitani
|-
|1620 Geographos||1951 RA|| align=right|15,60|| align=right|1,246|| align=right|0,336|| align=right|13,35|| align=right|1,390||APL PHA||14. september 1951||Observatorij Palomar||A. G. Wilson; R. Minkowski
|-
|1621 Druzhba||1926 TM|| align=right|11,63|| align=right|2,230|| align=right|0,120|| align=right|3,17|| align=right|3,330||MBA||1. oktober 1926||Simeiz||S. Beljavskij
|-
|1622 Chacornac||1952 EA|| align=right|12,2|| align=right|2,235|| align=right|0,164|| align=right|6,47|| align=right|3,341||MBA||15. marec 1952||Uccle||A. Schmitt
|-
|1623 Vivian||1948 PL|| align=right|11,0|| align=right|3,136|| align=right|0,166|| align=right|2,49|| align=right|5,553||MBA||9. avgust 1948||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|1624 Rabe||1931 TT1|| align=right|11,2|| align=right|3,193|| align=right|0,097|| align=right|1,99|| align=right|5,704||MBA||9. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(1625 The NORC||1953 RB|| align=right|10,34|| align=right|3,202|| align=right|0,222|| align=right|15,56|| align=right|5,729||MBA||1. september 1953||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1626 Sadeya||1927 AA|| align=right|10,5|| align=right|2,363|| align=right|0,276|| align=right|25,32|| align=right|3,632||MBA||10. januar 1927||Barcelona||J. Comas i Solà
|-
|1627 Ivar||1929 SH|| align=right|13,2|| align=right|1,864|| align=right|0,397|| align=right|8,45|| align=right|2,544||AMR||25. september 1929||Johannesburg||E. Hertzsprung
|-
|1628 Strobel||1923 OG|| align=right|10,02|| align=right|3,012|| align=right|0,068|| align=right|19,38|| align=right|5,227||MBA||11. september 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1629 Pecker||1952 DB|| align=right|12,6|| align=right|2,239|| align=right|0,155|| align=right|9,71|| align=right|3,349||MBA||28. februar 1952||Alžir||L. Boyer
|-
|1630 Milet||1952 DA|| align=right|11,2|| align=right|3,033|| align=right|0,168|| align=right|4,54|| align=right|5,281||MBA||28. februar 1952||Alžir||L. Boyer
|-
|1631 Kopff||1936 UC|| align=right|12,2|| align=right|2,237|| align=right|0,214|| align=right|7,49|| align=right|3,344||MBA||11. oktober 1936||Turku || Y. Väisälä
|-
|1632 Siebohme||1941 DF|| align=right|11,3|| align=right|2,655|| align=right|0,137|| align=right|5,72|| align=right|4,326||MBA||26. februar 1941||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1633 Chimay||1929 EC|| align=right|10,5|| align=right|3,186|| align=right|0,133|| align=right|2,68|| align=right|5,687||MBA||3. marec 1929||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1634 Ndola||1935 QP|| align=right|13,0|| align=right|2,246|| align=right|0,163|| align=right|7,61|| align=right|3,366||MBA||19. avgust 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1635 Bohrmann||1924 QW|| align=right|11,1|| align=right|2,852|| align=right|0,062|| align=right|1,82|| align=right|4,817||MBA||7. marec 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1636 Porter||1950 BH|| align=right|13,1|| align=right|2,235|| align=right|0,129|| align=right|4,44|| align=right|3,341||MBA||23. januar 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1637 Swings||1936 QO|| align=right|10,8|| align=right|3,069|| align=right|0,046|| align=right|14,12|| align=right|5,377||MBA||28. avgust 1936||Uccle||J. Hunaerts
|-
|1638 Ruanda||1935 JF|| align=right|11,5|| align=right|2,749|| align=right|0,191|| align=right|00,29|| align=right|4,557||MBA||3. maj 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1639 Bower||1951 RB|| align=right|10,98|| align=right|2,573|| align=right|0,152|| align=right|8,43|| align=right|4,127||MBA||12. september 1951||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1640 Nemo||1951 QA|| align=right|13,1|| align=right|2,291|| align=right|0,343|| align=right|7,12|| align=right|3,466||MBA||31. avgust 1951||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1641 Tana||1935 OJ|| align=right|11,4|| align=right|3,017|| align=right|0,105|| align=right|9,34|| align=right|5,239||MBA||25. julij 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1642 Hill||1951 RU|| align=right|10,5|| align=right|2,751|| align=right|0,069|| align=right|10,84|| align=right|4,561||MBA||4. september 1951||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1643 Brown||1951 RQ|| align=right|12,8|| align=right|2,490|| align=right|0,201|| align=right|3,52|| align=right|3,928||MBA||4. september 1951||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1644 Rafita||1935 YA|| align=right|11,82|| align=right|2,550|| align=right|0,154|| align=right|7,01|| align=right|4,070||MBA||16. december 1935||Madrid||R. Carrasco
|-
|1645 Waterfield||1933 OJ|| align=right|10,7|| align=right|3,058|| align=right|0,116|| align=right|1,02|| align=right|5,346||MBA||24. julij 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1646 Rosseland||1939 BG|| align=right|11,82|| align=right|2,361|| align=right|0,120|| align=right|8,39|| align=right|3,627||MBA||19. januar 1939||Turku || Y. Väisälä
|-
|1647 Menelaus||1957 MK|| align=right|10,3|| align=right|5,233|| align=right|0,023|| align=right|5,65|| align=right|11,97||JUT||23. junij 1957||Observatorij Palomar||S. B. Nicholson
|-
|1648 Shajna||1935 RF|| align=right|12,54|| align=right|2,236|| align=right|0,207|| align=right|4,57|| align=right|3,343||MBA||5. september 1935||Simeiz || Šajn
|-
|1649 Fabre||1951 DE|| align=right|12,2|| align=right|3,019|| align=right|0,052|| align=right|10,82|| align=right|5,245||MBA||27. februar 1951||Alžir||L. Boyer
|-
|1650 Heckmann||1937 TG|| align=right|11,56|| align=right|2,436|| align=right|0,164|| align=right|2,75|| align=right|3,800||MBA||11. oktober 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1651 Behrens||1936 HD|| align=right|12,1|| align=right|2,180|| align=right|0,067|| align=right|5,08|| align=right|3,219||MBA||23. april 1936||Nica||M. Laugier
|-
|1652 Herge||1953 PA|| align=right|13,2|| align=right|2,252|| align=right|0,150|| align=right|3,20|| align=right|3,379||MBA||9. avgust 1953||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1653 Yakhontovia||1937 RA|| align=right|11,4|| align=right|2,610|| align=right|0,325|| align=right|4,08|| align=right|4,216||MBA||30. avgust 1937||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1654 Bojeva||1931 TL|| align=right|10,8|| align=right|3,015|| align=right|0,094|| align=right|10,45|| align=right|5,235||MBA||8. oktober 1931||Simeiz || Šajn
|-
|1655 Comas Solà||1929 WG|| align=right|11,04|| align=right|2,787|| align=right|0,232|| align=right|9,58|| align=right|4,651||MBA||28. november 1929||Barcelona||J. Comas i Solà
|-
|1656 Suomi||1942 EC|| align=right|12,4|| align=right|1,878|| align=right|0,124|| align=right|25,07|| align=right|2,573||MBA||11. marec 1942||Turku || Y. Väisälä
|-
|1657 Roemera||1961 EA|| align=right|12,84|| align=right|2,349|| align=right|0,235|| align=right|23,41|| align=right|3,600||MBA||6. marec 1961||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1658 Innes||1953 NA|| align=right|11,52|| align=right|2,561|| align=right|0,182|| align=right|9,08|| align=right|4,098||MBA||13. julij 1953||Johannesburg||J. A. Bruwer
|-
|1659 Punkaharju||1940 YL|| align=right|10,1|| align=right|2,784|| align=right|0,260|| align=right|16,48|| align=right|4,643||MBA||28. december 1940||Turku || Y. Väisälä
|-
|1660 Wood||1953 GA|| align=right|11,9|| align=right|2,394|| align=right|0,304|| align=right|20,56|| align=right|3,704||MBA||7. april 1953||Johannesburg||J. A. Bruwer
|-
|1661 Granule||A916 FA|| align=right|13,3|| align=right|2,184|| align=right|0,091|| align=right|3,04|| align=right|3,227||MBA||31. marec 1916||Heidelberg||Max Wolf
|-
|1662 Hoffmann||A923 RB|| align=right|11,3|| align=right|2,743|| align=right|0,173|| align=right|4,25|| align=right|4,542||MBA||11. september 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|van den 1663 van den Bos||1926 PE|| align=right|12,2|| align=right|2,241|| align=right|0,180|| align=right|5,37|| align=right|3,353||MBA||4. avgust 1926||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|1664 Felix||1929 CD|| align=right|12,1|| align=right|2,340|| align=right|0,224|| align=right|6,12|| align=right|3,578||MBA||4. februar 1929||Uccle||E. Delporte
|-
|1665 Gaby||1930 DQ|| align=right|11,85|| align=right|2,416|| align=right|0,207|| align=right|10,83|| align=right|3,754||MBA||27. februar 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|van 1666 van Gent||1930 OG|| align=right|12,7|| align=right|2,186|| align=right|0,183|| align=right|2,69|| align=right|3,231||MBA||22. julij 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1667 Pels||1930 SY|| align=right|12,1|| align=right|2,191|| align=right|0,156|| align=right|4,62|| align=right|3,242||MBA||16. september 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1668 Hanna||1933 OK|| align=right|12,2|| align=right|2,806|| align=right|0,216|| align=right|4,73|| align=right|4,699||MBA||24. julij 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1669 Dagmar||1934 RS|| align=right|10,97|| align=right|3,135|| align=right|0,117|| align=right|00,95|| align=right|5,551||MBA||7. september 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1670 Minnaert||1934 RZ|| align=right|11,38|| align=right|2,903|| align=right|0,100|| align=right|10,52|| align=right|4,944||MBA||9. september 1934||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1671 Chaika||1934 TD|| align=right|12,0|| align=right|2,587|| align=right|0,260|| align=right|3,96|| align=right|4,160||MBA||3. oktober 1934||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1672 Gezelle||1935 BD|| align=right|11,1|| align=right|3,186|| align=right|0,270|| align=right|1,06|| align=right|5,686||MBA||29. januar 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|van 1673 van Houten||1937 TH|| align=right|11,6|| align=right|3,115|| align=right|0,172|| align=right|3,57|| align=right|5,498||MBA||11. oktober 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1674 Groeneveld||1938 DS|| align=right|11,06|| align=right|3,197|| align=right|0,126|| align=right|2,67|| align=right|5,716||MBA||7. februar 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1675 Simonida||1938 FB|| align=right|11,9|| align=right|2,234|| align=right|0,126|| align=right|6,80|| align=right|3,338||MBA||20. marec 1938||Bělehrad||M. B. Protitch
|-
|1676 Kariba||1939 LC|| align=right|12,7|| align=right|2,236|| align=right|0,188|| align=right|6,13|| align=right|3,343||MBA||15. junij 1939||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1677 Tycho Brahe||1940 RO|| align=right|11,9|| align=right|2,532|| align=right|0,109|| align=right|14,84|| align=right|4,029||MBA||6. september 1940||Turku || Y. Väisälä
|-
|1678 Hveen||1940 YH|| align=right|10,9|| align=right|3,157|| align=right|0,111|| align=right|10,20|| align=right|5,609||MBA||28. december 1940||Turku || Y. Väisälä
|-
|1679 Nevanlinna||1941 FR|| align=right|10,6|| align=right|3,120|| align=right|0,152|| align=right|17,96|| align=right|5,509||MBA||18. marec 1941||Turku||L. Oterma
|-
|1680 Per Brahe||1942 CH|| align=right|11,2|| align=right|2,725|| align=right|0,184|| align=right|4,26|| align=right|4,497||MBA||12. februar 1942||Turku||L. Oterma
|-
|1681 Steinmetz||1948 WE|| align=right|11,56|| align=right|2,696|| align=right|0,208|| align=right|7,23|| align=right|4,426||MBA||23. november 1948||Nica||M. Laugier
|-
|1682 Karel||1949 PH|| align=right|12,9|| align=right|2,240|| align=right|0,192|| align=right|4,03|| align=right|3,352||MBA||2. avgust 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1683 Castafiore||1950 SL|| align=right|11,6|| align=right|2,735|| align=right|0,180|| align=right|12,50|| align=right|4,521||MBA||19. september 1950||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1684 Iguassu||1951 QE|| align=right|10,8|| align=right|3,094|| align=right|0,127|| align=right|3,66|| align=right|5,441||MBA||23. avgust 1951||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|1685 Toro||1948 OA|| align=right|14,23|| align=right|1,368|| align=right|0,436|| align=right|9,38|| align=right|1,599||APL||17. julij 1948||Observatorij Mount Hamilton||C. A. Wirtanen
|-
|De 1686 De Sitter||1935 SR1|| align=right|10,9|| align=right|3,157|| align=right|0,167|| align=right|00,63|| align=right|5,608||MBA||28. september 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1687 Glarona||1965 SC|| align=right|10,25|| align=right|3,152|| align=right|0,183|| align=right|2,65|| align=right|5,596||MBA||19. september 1965||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1688 Wilkens||1951 EQ1|| align=right|12,5|| align=right|2,618|| align=right|0,241|| align=right|11,79|| align=right|4,235||MBA||3. marec 1951||La Plata||M. Itzigsohn
|-
|Floris-1689 Floris-Jan||1930 SO|| align=right|11,82|| align=right|2,452|| align=right|0,205|| align=right|6,38|| align=right|3,839||MBA||16. september 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1690 Mayrhofer||1948 VB|| align=right|10,9|| align=right|3,039|| align=right|0,097|| align=right|13,05|| align=right|5,297||MBA||8. november 1948||Nica||M. Laugier
|-
|1691 Oort||1956 RB|| align=right|10,95|| align=right|3,171|| align=right|0,168|| align=right|1,08|| align=right|5,647||MBA||9. september 1956||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1692 Subbotina||1936 QD|| align=right|11,1|| align=right|2,789|| align=right|0,135|| align=right|2,43|| align=right|4,658||MBA||16. avgust 1936||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1693 Hertzsprung||1935 LA|| align=right|10,97|| align=right|2,802|| align=right|0,270|| align=right|11,93|| align=right|4,689||MBA||5. maj 1935||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1694 Kaiser||1934 SB|| align=right|11,46|| align=right|2,395|| align=right|0,259|| align=right|11,11|| align=right|3,707||MBA||29. september 1934||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1695 Walbeck||1941 UO|| align=right|12,4|| align=right|2,783|| align=right|0,292|| align=right|16,70|| align=right|4,642||MBA||15. oktober 1941||Turku||L. Oterma
|-
|1696 Nurmela||1939 FF|| align=right|12,9|| align=right|2,262|| align=right|0,099|| align=right|6,05|| align=right|3,402||MBA||18. marec 1939||Turku || Y. Väisälä
|-
|1697 Koskenniemi||1940 RM|| align=right|12,6|| align=right|2,374|| align=right|0,119|| align=right|5,67|| align=right|3,657||MBA||8. september 1940||Turku||H. Alikoski
|-
|1698 Christophe||1934 CS|| align=right|11,2|| align=right|3,169|| align=right|0,104|| align=right|1,51|| align=right|5,641||MBA||10. februar 1934||Uccle||E. Delporte
|-
|1699 Honkasalo||1941 QD|| align=right|12,5|| align=right|2,211|| align=right|0,167|| align=right|1,98|| align=right|3,288||MBA||26. avgust 1941||Turku || Y. Väisälä
|-
|1700 Zvezdara||1940 QC|| align=right|12,47|| align=right|2,361|| align=right|0,226|| align=right|4,52|| align=right|3,627||MBA||26. avgust 1940||Beograd||P. Djurkovic
|-
|1701 Okavango||1953 NJ|| align=right|10,3|| align=right|3,171|| align=right|0,188|| align=right|16,26|| align=right|5,645||MBA||6. julij 1953||Johannesburg||J. Churms
|-
|1702 Kalahari||A924 NC|| align=right|11,03|| align=right|2,861|| align=right|0,140|| align=right|9,95|| align=right|4,840||MBA||7. julij 1924||Johannesburg||E. Hertzsprung
|-
|1703 Barry||1930 RB|| align=right|12,4|| align=right|2,216|| align=right|0,172|| align=right|4,52|| align=right|3,297||MBA||2. september 1930||Heidelberg||Max Wolf
|-
|1704 Wachmann||A924 EE|| align=right|13,3|| align=right|2,223|| align=right|0,088|| align=right|00,97|| align=right|3,315||MBA||7. marec 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1705 Tapio||1941 SL1|| align=right|12,8|| align=right|2,299|| align=right|0,247|| align=right|7,71|| align=right|3,485||MBA||26. september 1941||Turku||L. Oterma
|-
|1706 Dieckvoss||1931 TS|| align=right|12,8|| align=right|2,126|| align=right|0,115|| align=right|1,88|| align=right|3,099||MBA||5. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1707 Chantal||1932 RL|| align=right|12,54|| align=right|2,220|| align=right|0,172|| align=right|4,04|| align=right|3,306||MBA||8. september 1932||Uccle||E. Delporte
|-
|1708 Polit||1929 XA|| align=right|11,8|| align=right|2,924|| align=right|0,301|| align=right|6,07|| align=right|4,998||MBA||1. december 1929||Barcelona||J. Comas i Solà
|-
|1709 Ukraina||1925 QA|| align=right|12,75|| align=right|2,379|| align=right|0,213|| align=right|7,57|| align=right|3,669||MBA||16. avgust 1925||Simeiz || G. Shajn
|-
|1710 Gothard||1941 UF|| align=right|13,3|| align=right|2,322|| align=right|0,269|| align=right|8,48|| align=right|3,538||MBA||20. oktober 1941||Konkoly||G. Kulin
|-
|1711 Sandrine||1935 BB|| align=right|11,01|| align=right|3,014|| align=right|0,112|| align=right|11,09|| align=right|5,232||MBA||29. januar 1935||Uccle||E. Delporte
|-
|1712 Angola||1935 KC|| align=right|9,8|| align=right|3,176|| align=right|0,146|| align=right|19,34|| align=right|5,659||MBA||28. maj 1935||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1713 Bancilhon||1951 SC|| align=right|13,3|| align=right|2,229|| align=right|0,185|| align=right|3,75|| align=right|3,327||MBA||27. september 1951||Alžir||L. Boyer
|-
|1714 Sy||1951 OA|| align=right|11,9|| align=right|2,568|| align=right|0,155|| align=right|7,99|| align=right|4,115||MBA||25. julij 1951||Alžir||L. Boyer
|-
|1715 Salli||1938 GK|| align=right|12,1|| align=right|2,399|| align=right|0,241|| align=right|11,47|| align=right|3,716||MBA||9. april 1938||Turku||H. Alikoski
|-
|1716 Peter||1934 GF|| align=right|11,4|| align=right|2,734|| align=right|0,091|| align=right|5,74|| align=right|4,521||MBA||4. april 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1717 Arlon||1954 AC|| align=right|12,9|| align=right|2,196|| align=right|0,129|| align=right|6,20|| align=right|3,254||MBA||8. januar 1954||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1718 Namibia||1942 RX|| align=right|13,5|| align=right|2,365|| align=right|0,279|| align=right|7,71|| align=right|3,637||MBA||14. september 1942||Turku || M. Vaisala
|-
|1719 Jens||1950 DP|| align=right|11,3|| align=right|2,657|| align=right|0,223|| align=right|14,28|| align=right|4,330||MBA||17. februar 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1720 Niels||1935 CQ|| align=right|13,2|| align=right|2,189|| align=right|0,105|| align=right|00,73|| align=right|3,238||MBA||7. februar 1935||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1721 Wells||1953 TD3|| align=right|10,8|| align=right|3,149|| align=right|0,044|| align=right|16,10|| align=right|5,587||MBA||3. oktober 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|1722 Goffin||1938 EG|| align=right|12,30|| align=right|2,514|| align=right|0,049|| align=right|5,47|| align=right|3,986||MBA||23. februar 1938||Uccle||E. Delporte
|-
|1723 Klemola||1936 FX|| align=right|10,06|| align=right|3,012|| align=right|0,047|| align=right|10,93|| align=right|5,227||MBA||18. marec 1936||Turku || Y. Väisälä
|-
|1724 Vladimir||1932 DC|| align=right|11,30|| align=right|2,711|| align=right|0,060|| align=right|12,24|| align=right|4,464||MBA||28. februar 1932||Uccle||E. Delporte
|-
|(1725 CrAO||1930 SK|| align=right|10,9|| align=right|2,903|| align=right|0,094|| align=right|3,18|| align=right|4,945||MBA||20. september 1930||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1726 Hoffmeister||1933 OE|| align=right|12,1|| align=right|2,787|| align=right|0,046|| align=right|3,49|| align=right|4,651||MBA||24. julij 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1727 Mette||1965 BA|| align=right|12,7|| align=right|1,855|| align=right|0,102|| align=right|22,90|| align=right|2,525||MBA||25. januar 1965||Bloemfontein||A. D. Andrews
|-
|1728 Goethe Link||1964 TO|| align=right|11,1|| align=right|2,564|| align=right|0,091|| align=right|7,19|| align=right|4,104||MBA||12. oktober 1964||Brooklyn||Indiana University
|-
|1729 Beryl||1963 SL|| align=right|12,5|| align=right|2,230|| align=right|0,101|| align=right|2,45|| align=right|3,331||MBA||19. september 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|1730 Marceline||1936 UA|| align=right|11,5|| align=right|2,784|| align=right|0,225|| align=right|9,52|| align=right|4,644||MBA||17. oktober 1936||Nica||M. Laugier
|-
|1731 Smuts||1948 PH|| align=right|10,0|| align=right|3,172|| align=right|0,123|| align=right|5,94|| align=right|5,647||MBA||9. avgust 1948||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|1732 Heike||1943 EY|| align=right|11,1|| align=right|3,011|| align=right|0,115|| align=right|10,80|| align=right|5,224||MBA||9. marec 1943||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1733 Silke||1938 DL1|| align=right|13,0|| align=right|2,194|| align=right|0,084|| align=right|4,43|| align=right|3,248||MBA||19. februar 1938||Heidelberg||A. Bohrmann
|-
|1734 Zhongolovich||1928 TJ|| align=right|11,7|| align=right|2,782|| align=right|0,230|| align=right|8,35|| align=right|4,639||MBA||11. oktober 1928||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|(1735 ITA||1948 RJ1|| align=right|9,4|| align=right|3,142|| align=right|0,128|| align=right|15,59|| align=right|5,568||MBA||10. september 1948||Simeiz || P. F. Šajn
|-
|1736 Floirac||1967 RA|| align=right|12,2|| align=right|2,229|| align=right|0,169|| align=right|4,55|| align=right|3,328||MBA||6. september 1967||Bordeaux||G. Soulie
|-
|1737 Severny||1966 TJ|| align=right|10,8|| align=right|3,014|| align=right|0,052|| align=right|9,39|| align=right|5,231||MBA||13. oktober 1966||Krym–Naučnyj||L. I. Chernykh
|-
|1738 Oosterhoff||1930 SP|| align=right|12,3|| align=right|2,184|| align=right|0,204|| align=right|4,88|| align=right|3,227||MBA||16. september 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1739 Meyermann||1939 PF|| align=right|12,9|| align=right|2,261|| align=right|0,124|| align=right|3,41|| align=right|3,400||MBA||15. avgust 1939||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1740 Paavo Nurmi||1939 UA|| align=right|13,24|| align=right|2,467|| align=right|0,192|| align=right|2,01|| align=right|3,875||MBA||18. oktober 1939||Turku || Y. Väisälä
|-
|1741 Giclas||1960 BC|| align=right|11,2|| align=right|2,886|| align=right|0,068|| align=right|2,90|| align=right|4,901||MBA||26. januar 1960||Brooklyn||Indiana University
|-
|1742 Schaifers||1934 RO|| align=right|11,2|| align=right|2,890|| align=right|0,096|| align=right|2,50|| align=right|4,911||MBA||7. september 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1743 Schmidt||4109 P-L|| align=right|12,48|| align=right|2,474|| align=right|0,137|| align=right|6,36|| align=right|3,891||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1744 Harriet||6557 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,230|| align=right|0,121|| align=right|4,41|| align=right|3,330||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|1745 Ferguson||1941 SY1|| align=right|12,0|| align=right|2,846|| align=right|0,055|| align=right|3,26|| align=right|4,800||MBA||17. september 1941||Washington, D.C.||J. Willis
|-
|1746 Brouwer||1963 RF|| align=right|9,95|| align=right|3,957|| align=right|0,204|| align=right|8,38|| align=right|7,870||HLD||14. september 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|1747 Wright||1947 NH|| align=right|13,35|| align=right|1,710|| align=right|0,111|| align=right|21,42|| align=right|2,235||MBA||14. julij 1947||Observatorij Mount Hamilton||C. A. Wirtanen
|-
|1748 Mauderli||1966 RA|| align=right|10,65|| align=right|3,935|| align=right|0,227|| align=right|3,30|| align=right|7,805||HLD||7. september 1966||Zimmerwald||P. Wild
|-
|1749 Telamon||1949 SB|| align=right|9,2|| align=right|5,174|| align=right|0,108|| align=right|6,09|| align=right|11,77||JUT||23. september 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1750 Eckert||1950 NA1|| align=right|13,15|| align=right|1,927|| align=right|0,173|| align=right|19,09|| align=right|2,675||MBA||15. julij 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov